Вышне-Ладичковце () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1427 года.

География 
Село расположено в юго-восточной части края, в южной части Низких Бескид, в долине реки Ладичковый поток, при автодороге . Абсолютная высота — 243 метра над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 15,4 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Вышне-Ладичковце составляла 217 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии